Olika betydelser av SCA
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Society for Creative Anachronism, en världsomspännande medeltidsförening
SCA (datorvirus), det första datorviruset till Commodore Amiga
Suez Canal Authority
Swiss Cracking Association, gruppen som gjorde SCA-viruset.